Каналес има више значења:

 Каналес (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Каналес (Акаксочитлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Каналес (Местикакан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Каналес (Сан Дијего де Алехандрија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Каналес (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику